Франс Франкен Младший (, 1581, Антверпен — 6 мая 1642 года, там же) — фламандский художник эпохи барокко, один из наиболее известных мастеров фамилии художников Франкен.

Биография 
Франс Франкен Младший был выходцем из известной семьи художников, с традициями, относящимися к первой половине XVI столетия. Он был третьим сыном живописца Франса Франкена Старшего (1542—1616), в связи с чем вплоть до 1616 года подписывает свои полотна «младший». В 1605 году вступает в антверпенскую художественную гильдию святого Луки, и впоследствии становится её председателем. Он создал большое количество малоформатных кабинетных полотен на исторические, аллегорические, мифологические и библейские сюжеты. Был также популяризатором некоторых новых тем и сюжетов во фламандской живописи, например развивал жанровую живопись, вводил в жанровые свои полотна некоторых «новых» для современников животных, например — обезьян (эту «обезьянью» тему затем развил в своих работах Давид Тенирс Младший). Ф.Франкен Младший также сотрудничал в различных художественных проектах с другими живописцами, например с Тобиасом Верхахтом и Абрахамом Говартсом. В позднем своём творчестве создал ряд алтарных полотен. Одной из лучших работ Ф.Франкена Младшего считается его «Распятие» (1606), хранящееся в венском дворце Бельведер.

Литература 
 Härting, Ursula "Francken, " Grove Art Online. Oxford University Press, [7 November 2007].

Галерея

Примечания 

Художники Фландрии
Художники барокко